Ullersdorf kan syfta på:

 Ullersdorf – tyska namnet på en ort i Tjeckien, se  Oldřiš (ort i Tjeckien, lat 49,73, long 16,19)
 Ullersdorf, Jamlitz – en ort i Jamlitz i Brandenburg